Lista przedstawia klasyfikację medalową mistrzostw świata w lekkoatletyce w latach 1983-2019, czyli obejmującą wszystkie edycje.

Tabela

Bibliografia 
 Oficjalna strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych  [dostęp 17.08.2016] 
   [dostęp 19 września 2011].
 

Listy sportowe